Nybrogatan kan syfta på

 Nybrogatan, Eskilstuna – en gata i Eskilstuna
 Nybrogatan, Stockholm – en gata i Stockholm